(le « lézard des Andes ») est un genre éteint de dinosaures, un des spécimens de  titanosaures les plus basaux. Il a vécu en Amérique du Sud au début du Crétacé supérieur (Cénomanien), soit il y a environ entre  et  millions d'années. 

Une seule espèce est rattachée au genre : , décrite par les paléontologues argentins Jorge Calvo et José Bonaparte en 1991.

Découverte et étymologie 
Les restes fossiles dAndesaurus ont été découverts par Alejandro Delgado en 1987 dans la formation géologique de Candeleros, la plus ancienne formation du groupe de Neuquén, dans la Province de Neuquén en Argentine. En 1991, les paléontologues Jorge Calvo et José Bonaparte nomment Andesaurus en référence à la chaîne de montagne des Andes, à laquelle est adjoint le mot grec sauros qui signifie « lézard ». Le nom d'espèce delgadoi rend hommage au découvreur des fossiles.

Inventaire des fossiles retrouvés 
 MUCPv132 : vertèbres, ischion, pubis, humérus, fémur, côtes ;
 MUCPv271: un squelette très incomplet.

Description 
Comme de nombreux sauropodes, ce quadrupède herbivore avait une petite tête au bout d’un long cou et possédait également une longue queue. 
Sa longueur totale est estimée entre  et . En 1995, sa masse est évaluée, en utilisant la technique de Jan Peczkis, d'extrapolation à partir de la circonférence du fémur, entre . Cette valeur est drastiquement révisée à la baisse par Gregory S. Paul en 2010, à seulement .

Classification 
Les  analyses phylogénétiques placent souvent Andesaurus comme le Titanosauria le plus basal. C'est ce que montre le cladogramme réalisé par S. F. Poropat, P. D. Mannion et leurs collègues en 2016 :

Bibliographie

Voir aussi 

 Titanosauria
 la liste de dinosaures

Liens externes

Notes et références

Références taxinomiques

Références 

Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Titanosauria
Dinosaure du Crétacé supérieur
Dinosaure d'Amérique du Sud
Dinosaure du Groupe de Neuquén
Taxon fossile décrit en 1991
Taxon fossile décrit par José Bonaparte